Náměšť  ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Náměšť nad Oslavou, Stadt im Okres Třebíč 
Náměšť na Hané, Gemeinde im Okres Olomouc